Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Manuela Maleeva 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Manuela Maleeva (finale)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Robin White (quarti di finale)

 Terry Phelps (secondo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)
 Lisa Bonder (primo turno)
 Melissa Gurney (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1986